Securitas peut désigner :

Mythologie 
 , déesse de la sécurité dans la mythologie romaine.

Entreprises 
 Securitas : bureau d'études français fondé en 1929 par l'Office français du Bâtiment et des Travaux Publics, qui donnera naissance en 1953 à la société par actions SOCOTEC.
 Securitas AB : entreprise suédoise de sécurité créée en 1934.
 Securitas SA : entreprise suisse de sécurité créée en 1907.
 Securitas Direct : ancien nom de Verisure, entreprise suédoise de sécurité.
 Securitas Direct SA : prestataire Suisse de service de sécurité pour le compte de Securitas SA créé en 1992
 Securitas Domen : ancien nom de Securitas Direct.

Notes et références